Pleurite peut désigner:
Une sorte de pleurésie
Un élément durci, une sorte de sclérite